

Film
Which? – cortometraggio del 1913 diretto da James Lackaye
Which? – cortometraggio di animazione del 1917 prodotto dalla International Film Service

Organizzazioni 
Which? – Marchio di Consumers' Association nel Regno Unito